Duval kan verwijzen naar de volgende personen:
Aimé Duval, Frans componist
Carl Duval, Duits schrijver
Daniel Duval, Frans acteur en regisseur
David Duval, Amerikaans golfer
Doris Duval, Filipijns mensenrechtenactiviste en vrijheidsstrijder
François Duval, Belgisch rallyrijder
Frank Duval, Duits zanger en componist
Helen Duval, Nederlands actrice en producente
Gaël Duval, Frans ondernemer
Henri-Auguste Duval, Frans arts en botanicus
Joseph Duval, Frans rooms-katholiek aartsbisschop
Maïté Duval, in Zutphen woonachtige, Franse beeldend kunstenares
Maria Duval, Frans medium
Saunier Duval, Spaanse wielerploeg
Thibaut Duval, Belgische polsstokhoogspringer
William Pope Duval, Amerikaans gouverneur

Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
Duval (merk), Belgisch motorfietsmerk
Duval County (Florida), Amerikaanse county in Florida
Duval County (Texas), Amerikaanse county in Texas
Mount Duval (Australië), berg in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
Mount Duval (Canada), berg in het Canadese territorium Nunavut

Zie ook
Duvall